Старославянская азбука:

 Старославянская кириллица
 Глаголица